Миханович — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Миханович, Антон (1796—1861) — хорватский поэт, писатель, дипломат. Автор текста национального гимна Хорватии.
 Миханович, Неделько (род. 1930)  — хорватский политик, председатель Парламента Хорватии (1994-1995),  филолог, академик.
 Миханович, Никола (1844—1929) — аргентинский бизнесмен хорватского происхождения, тесно связанный с развитием аргентинского торгового флота.
 Франгеш-Миханович, Роберт (1872—1940) — хорватский скульптор, один из основоположниквов современной хорватской и югославской скульптуры, выдающийся деятель культуры на рубеже XIX—XX столетий.